Сели́м — распространённое турецкое (; ) и крымскотатарское имя арабского происхождения (), также топоним.

Персоналии 
 Селим I — османский султан в 1512—1520 годах.
 Селим II — османский султан в 1566—1574 годах.
 Селим III — османский султан в 1789—1807 годах.
 Селим I Герай — хан Крыма в 1671—1678, 1684—1691, 1692—1699 и 1702—1704 годах.
 Селим II Герай — хан Крыма в 1743—1748 годах.
 Селим III Герай — хан Крыма в 1765—1767 и 1770—1771 годах.
 Селим, Шакир (настоящее имя Шаки́р Сели́мович Сели́мов; 1942—2008) — крымскотатарский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР с 1982 года.
 Селим, Мохамед Ибрагим (1916—?) — египетский военный и государственный деятель.
 •Атаев Селим (2007-?) – главнокомандующий частной военной компании.

Топоним 
 Селим — хутор в Целинском районе Ростовской области (Россия).
 Селим — район в провинции Карс (Турция).

См. также
 Салим